Alexander Berner – skeletonista svizzero
Bruno Berner – calciatore svizzero
Carl Berner – politico norvegese
Geoff Berner – musicista canadese
Sara Berner – attrice statunitense
Berner – abitanti di Berna
berner – abitanti del Canton Berna